Essen – città extracircondariale della Renania Settentrionale-Vestfalia
Essen (Oldenburg) – comune della Bassa Sassonia
Bad Essen – comune della Bassa Sassonia
Essen (Belgio) – comune belga

Altri progetti